Niektóre kościoły pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny:

Kościoły w Polsce 
 Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie
 Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie (Na Piasku)
 Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekrasowie
 Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce
 Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu
 Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
 Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Klasztornym
 Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce
 Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie

Kościoły na świecie 
 Katedra Najświętszej Marii Panny w Augsburgu
 Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Għarb
 Kościół Nawiedzenia Marii Panny w Kieżmarku
 Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny we Lwowie
 Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i klasztor Karmelitów Trzewiczkowych we Lwowie
 Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ołomuńcu
 Katedra Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Szombathely
 Kościół Santa Maria della Pietà w Wenecji
 Kościół Santa Maria della Visitazione w Wenecji

Inne kościoły Matki Bożej i Najświętszej Marii Panny 

!